Tân Uyên (Bình Dương)
Tân Uyên (district in Lai Châu)
Tân Uyên (thị trấn in Lai Châu)